Bakaleinikoff (russ. Бакалейников) ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin Bakaleinikoff (Konstantin Romanowitsch Bakaleinikow) (1898–1966), amerikanischer Filmkomponist russischer Abstammung
 Mischa Bakaleinikoff (Michail Romanowitsch Bakaleinikow) (1890–1960), amerikanisch-russischer Filmkomponist
 Nikolai Romanowitsch Bakaleinikoff (1881–1957), russisch-amerikanischer Flötist und Komponist
 Wladimir Romanowitsch Bakaleinikoff (1885–1953), russisch-amerikanischer Bratschist, Dirigent und Komponist